L'histoire du Japon comprend deux ères Shōwa :
la première va de 1312 à 1317
la seconde de 1926 à 1989

Il a également eu de 834 à 848 une  parfois appelée Shōwa ou Sōwa.